Avenida Cuatricentenario puede referirse a:

 Avenida Cuatricentenario en Barinas.
 Avenida Cuatricentenario en Trujillo.
 Avenida Cuatricentenario en Carabobo.